Agnes (Inés) del Palatinado (1201-1267) era hija de Enrique V, conde Palatino del Rhin y su primera mujer Inés de Hohenstaufen, hija de Conrado I, conde palatino del Rhin. Agnes fue duquesa consorte de Baviera por su matrimonio con Otón II Wittelsbach, duque de Baviera.

Familia 
Agnes era la hija más joven de los tres hijos que tuvo su padre en sus matrimonios. La segunda mujer de su padre, también llamada Agnes, era hija de Conrado II, Margrave de Lusacia. Su hermana mayor era Irmgard, esposa de Germán V, Margrave de Baden-Baden y su hermano era Enrique VI, conde palatino del Rhin.

Matrimonio 
Agnes se casó Otón II en Worms cuando este alcanzó la mayoría de edad en 1222. Con este matrimonio, los Wittelsbach heredaron el Palatinado y los mantuvieron hasta 1918.

En 1231 a la muerte del padre de Otón, Luis I, duque de Baviera, Otón y Agnes pasaron a ser duque y duquesa de Baviera.

Después de resolver una disputa con el Emperador Federico II, Otón se unió a los Hohenstaufen en 1241. Su hija, Elizabeth, se casó con Conrado, hijo de Federico, lo que le costó la excomunión a Otto.

En sus treinta y cinco años de matrimonio, la pareja tuvo cinco hijos:

 Luis II, duque de Baviera (13 de abril de 1229, Heidelberg - 2 febrero 1294, Heidelberg).
 Enrique XIII, duque de Baviera (19 noviembre 1235, Landshut - 3 febrero 1290, Burghausen).
 Isabel de Baviera, Reina de Alemania (c. 1227, Landshut - 9 octubre 1273), casada
 en 1246 en Vohburg con Conrado IV de Alemania;
 en 1259 en Múnich con el conde Meinhard II de Gorizia-Tirol, Duque de Carintia.
 Sophie (1236, Landshut - 9 agosto 1289, Castillo Hirschberg), casada en 1258 con el conde Gerhard IV de Sulzbach y Hirschberg.
 Agnes (c. 1240 - c. 1306), monja.

Otto murió el 29 de noviembre de 1253. Agnes murió catorce años más tarde en 1267. Está enterrada en Scheyern.

Ascendencia

Enlaces externos

Referencias

Fuentes 
 

Consortes de la casa de Welf
Duquesas consortes de Baviera del siglo XIII
Duquesas consortes de Baviera (con la casa de Wittelsbach)